Будро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Будро, Брюс (род. 1955) — канадский хоккейный тренер.
 Будро, Вальтер — современный канадский композитор, дирижер и саксофонист, пишущий джазовые и классические произведения.

Составные фамилии 
 Будро Ганьон, Мари-Пьер (род. 1983) — канадская синхронистка, участница двух летних Олимпийских игр.